Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1974.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 20. bis 27. Mai 1974, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 28. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1974)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1974